Labdarúgás
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, férfi labdarúgás (1955–1992)
 1992 óta UEFA-bajnokok ligája
 Jégkorong
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, férfi jégkorong (1965–1996, 2005–2008)
 IIHF-európai jégkorongliga (1996–2000)
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, női jégkorong (2004–2015)
 Kézilabda
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, férfi kézilabda (1956–1993)
 1993 óta EHF-bajnokok ligája
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, női kézilabda (1961–1993)
 1993 óta Női EHF-bajnokok ligája
 Röplabda
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, férfi röplabda (1959–2000)
 2000 óta CEV-bajnokok ligája
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, női röplabda (1960–2000)
 2000 óta Női CEV-bajnokok ligája
 Vízilabda
 Bajnokcsapatok Európa-kupája, férfi vízilabda (1963–1996)
 1996 és 2003 között, majd 2011-től LEN-bajnokok ligája
 2004 és 2011 között Euróliga volt az elnevezése